Damery ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Damery (Marne) im Département Marne
 Damery (Somme) im Département Somme